Cicco, de Cicco oder di Cicco ist der Name folgender Personen:

 Domenico de Cicco (* 1983), deutscher Reality-TV-Darsteller
 Frank DeCicco (1935–1986), Mitglied der amerikanischen Cosa Nostra
 Dennis di Cicco (* 1950), US-amerikanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Minotto Di Cicco (1898–1979), uruguayischer Bandoneonist und Bandleader